Becarios puede referirse a:
 Plural de becario, persona que disfruta de una beca.
 Becarios, serie de televisión española de Telecinco.